In 1997 werd de derde editie van de Copa do Nordeste gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse regio Noordoost. De competitie werd gespeeld van 19 januari tot 25 mei. 

Aan de competitie namen 17 clubs deel. De staten Bahia, Pernambuco en Ceará hadden elk drie deelnemers, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas, en Paraíba stuurden elk twee teams. Er moesten wel twee clubs uit Ceará een voorronde spelen waardoor er slechts twee clubs in de knockout-fase aantraden. 

Vitória  werd de winnaar en kreeg hiervoor een ticket voor de Copa CONMEBOL 1997, waar de club de kwartfinale bereikte en daar verloor van het Argentijnse Lanús.

Voorronde

Knockout-fase

Winnaar

Externe link
 RSSSF

Braziliaans competitievoetbal 1997
Copa do Nordeste